Cirriformia är ett släkte av ringmaskar. Cirriformia ingår i familjen Cirratulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Cirriformia